Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Tylkowski – polski bobsleista
 Leszek Tylkowski – polski trener i sędzia szermierczy